Rogell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert S. Rogell (1901–1988), US-amerikanischer Filmregisseur
 Billy Rogell (1904–2003), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sid Rogell (1900–1973), US-amerikanischer Filmproduzent